VRT NWS, de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)
 VRT NWS (radio), de digitale radionieuwszender van de VRT
 vrtnws.be, de nieuwswebsite van de VRT
 VRT NWS journaal (voorheen Het journaal), de dagelijkse nieuwsrubriek van de VRT